Le tournoi de tennis de Nanchang est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Duan Ying-Ying remporte le simple dames. En finale, elle bat Vania King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liang Chen et Lu Jing-Jing.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Nanchang
Tennis en Chine en 2016
Tennis en août 2016